Свободная — название населённых пунктов:

 Свободная — деревня в Краснинском районе Липецкой области.
 Свободная — деревня в Арзамасском районе Нижегородской области.
 Свободная — станица, позже хутор Свободный в Александровском районе Ставропольского края.

См. также 
 Свободная улица (Моршанск)
 Свободное
 Свободный